Šišovský ist der Familienname folgender Personen:

 Ján Šišovský, tschechischer Leichtathlet (Mittelstreckenläufer)
 Peter Šišovský (* 1991), tschechischer Eishockeyspieler